Габерлея () — монотипный род цветковых растений семейства Геснериевые (). Единственный представитель —

Этимогия названия рода 
Род назван по имени австро-венгерского ботаника Карла Константина Христиана Габерле (1764-1832), который первым нашёл этот вид в Родопских горах в Болгарии.

Ботаническое описание 
Низкорослые вечнозелёные травянистые растения образующие прикорневую розетку листьев. 

Листья очерёдные, продолговатые, зелёные, опушённые, грубо-волосистые или гладкие, с крупными зубцами по краю. 

Соцветия пазушные, на длинных цветоносах, 2-10 в завитке, с маленькими, узкими прицветниками. Чашелистиков 5, неравные, образуют слегка зигоморфную чашечку. Венчик трубчатый с отгибом в верхней части, двугубый, отгиб 5-лопастный, доли овально-эллиптические или округлые; венчик сине-фиолетовый, лавандовый, изредка белый, с жёлтыми пятнами в зеве. Тычинок 4, обычно равные по длине венчику, нити приросшие к основанию трубки венчика, пыльники попарно сросшиеся. Нектарник кольцевой. Завязь ячцевидно-коническая.

Плод — 2-створчатая септицидная коробочка.

Ареал и климатические условия 
Растут в Родопских горах в Болгарии и на севере Греции, на каменистых склонах гор, на высоте 400-700 м над уровнем моря.

Применение в декоративном садоводстве 
В рокариях и альпинариях; предпочитает полутень и высадку в трещины между камнями; не переносит застаивание воды у корней.

Агротехника 
Уход. Морозостойкое растение. Не переносит пересушку и прямое солнце. Для посадки используют садовый субстрат с добавлением крупного промытого песка и известняковой крошки. На открытых местах зимой прикрывать лапником от прямых солнечных лучей. При выращивании в саду или на террасе в горшках — иногда подкормить жидким комплексным удобрением.

Размножение. Посевом семян весной, делением кустов после отцветания, укоренением листовых черенков в начале лета.

Примечания

Литература 
 The RHS A-Z encyclopedia of garden plants. — Dorling Kindersley Limited, London, 1996, 2003. — 498 с.
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007. — 172 с.

Ссылки 
  Род Габерлея in A. Weber & L. E. Skog 2007
  Род Габерлея на сайте The Plant List

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений